Близнецы — название следующих фильмов:
* Близнецы (фильм, 1945) — СССР
 Близнецы (фильм, 1988) — США
 Близнецы (фильм, 1997) — США
 Близнецы (фильм, 1999, Бразилия) — Бразилия
 Близнецы (фильм, 1999, Япония) — Япония
 Близнецы (фильм, 2002) — Испания
 Близнецы (фильм, 2003) — Гонконг
 Близнецы (фильм, 2005) — Южная Корея
 Близнецы (фильм, 2014) — США
 Близнецы (телесериал, 1993) — Венесуэла
 Близнецы (телесериал, 2004) — Россия
 Близнецы (телесериал, 2005) — США

См. также 
Близнец (фильм) — Франция, 1984
 Близнецы зла — Великобритания, 1971
 Близнецы-драконы — Гонконг, 1992
 Близнецы-убийцы — Германия, 1995